Graswander ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Graswander (* 1952), österreichische Skirennläuferin
 Karoline Graswander-Hainz (*  1974), österreichische Politikerin